Sezon (1964) był 20. sezonem o mistrzostwo Norwegii w piłce nożnej. Rozgrywki rozpoczęły się 24 kwietnia 1964 i trwały do 4 października 1964. Tytułu nie obroniła drużyna SK Brann. Nowym mistrzem Norwegii został zespół Lyn Fotball.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Norwegia – tabele końcowe (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
1964 w piłce nożnej
1964 w Norwegii